Woodmere kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodmere (Louisiana)
Woodmere (New York)
Woodmere (Ohio)